Эдвард Сандерс:

  (род. в 1939) — американский поэт, музыкант, певец, общественный деятель, эколог, автор, издатель и давний член группы The Fugs.
 Сандерс, Эдвард (род. 1993) — английский актёр и певец.
 Сандерс, Эдвард (1930—1954) — американский боксёр, олимпийский чемпион 1952 года.